JBK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Berkeley (Stati Uniti)